Coruja — ave
 Corujas — freguesia portuguesa
 Itumirim — município de Minas Gerais, Brasil, antes chamado Coruja
 Nite Owl — personagens da  série de histórias em quadrinhos Watchmen
 Comendador Coruja - historiador brasileiro